Индекс муниципальных облигаций ММВБ () представляет собой взвешенный по объёмам выпусков индекс облигаций субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, допущенных к обращению на Московской бирже. Индекс рассчитывается с 1 января 2006 года (базовое значение 100 пунктов).

Методики расчета Индекса муниципальных облигаций ММВБ 
Расчет Индекса производится по трем методикам:
 MICEX MBI CP — Методика индекса «чистых» цен(clean price index);
 MICEX MBI GP — Методика индекса «грязных» цен(gross price index);
 MICEX MBI TR — Методика индекса совокупного дохода (total return index).

База расчета Индекса муниципальных облигаций ММВБ 
Облигации могут быть включены в базу расчета индекса MICEX MBI при соответствии требованиям предъявляемым к рейтингу кредитоспособности эмитента, ликвидности, минимальному объёму выпуска по номиналу, а также сроку до даты погашения или ближайшей оферты. При включении облигаций в базу расчета индекса MICEX MBI учитываются кредитные рейтинги, присвоенные эмитентам облигаций международными агентствами Standard & Poor’s, Moody’s и Fitch Ratings, а также российскими рейтинговыми агентствами: RusRating, Эксперт РА, Национальное Рейтинговое Агентство и АК&M. При этом для включения в базу расчета индекса выпуск облигаций должен соответствовать следующим условиям:
 объём выпуска по номиналу — не менее 1 млрд руб.;
 срок до погашения/ближайшей оферты (на период действия базы расчета) — не менее 6 мес.;
 среднедневной объём сделок за квартал — не менее 3 млн руб.

Индекс пересчитывается в реальном времени при совершении каждой сделки с облигациями. Для расчета индексов и включения облигаций в базы расчета учитываются сделки, заключенные в Режиме основных торгов и Режиме переговорных сделок со сроком исполнения до 3—х дней (используемые коды расчетов — T0, B0-B3).

Правилами расчета Индекса муниципальных облигаций ММВБ предусмотрен четкий и прозрачный механизм формирования базы расчета индекса, кроме того они в полной мере отвечают международным стандартам построения фондовых индексов: облигационные индексы ММВБ разработаны в соответствии с рекомендациями Европейской комиссии по облигациям (European bond commission) Европейской федерации финансовых аналитиков (European Federation of Financial Analysts Societies). База расчета Индекса муниципальных облигаций ММВБ пересматривается ежеквартально.

Справочная информация. Даты начала расчета и начальные значения индекса MICEX MBI

Использование Индекса муниципальных облигаций ММВБ 
Индекс MICEX MBI позволяет отслеживать как общее направление, так и краткосрочные колебания на рынке российских муниципальных облигаций, оценивать эффективность инвестиций в данные инструменты, строить прогнозы развития рынка.

Идентификаторы Индекса корпоративных облигаций ММВБ.

Формулы расчета 
1. Расчет ценового индекса производится по следующей формуле:
 

2. Расчет индекса совокупного дохода производится по следующей формуле:
 

3. Расчет валового индекса производится по следующей формуле:
 , где 

Обозначения:
  — значение ценового индекса в момент времени t;
  — значение индекса совокупного дохода в момент времени t;
  — значение валового индекса в момент времени t;
  — цена облигации i-го выпуска в момент времени t, выраженная в рублях;
  — поправочный коэффициент, отличный от единицы в день изменения каждой из баз расчета и определяемый как отношение значения ценового индекса на день t, рассчитанного на основе ранее действовавшей базы расчета, к значению ценового индекса, рассчитанному на день t по новой базе расчета;
  — суммарная рыночная стоимость облигаций (без учета НКД), включенных в базу расчета в день t;
  — суммарная рыночная капитализация облигаций, включенных в базу расчета в день t;
  — накопленный купонный доход облигации i-го выпуска в день t, выраженный в рублях;
  — сумма выплаченного в день t купонного дохода по облигации i-го выпуска, выраженного в рублях;
  — объём i-го выпуска облигаций, определённый по итогам t-1 дня, выраженный в штуках ценных бумаг;

См. также 

 Индекс корпоративных облигаций ММВБ
 Индекс государственных облигаций ММВБ (RGBI)
 Индекс МосБиржи

Ссылки 
Индексы ММВБ — архив значений
Индексы MICEX MBI — база расчета
Брошюра «Облигационные индексы ММВБ»
Правила расчета Индекса муниципальных облигаций ММВБ
Семейство индексов ММВБ

Экономика России